Католическа лига (Франция)
 Католическа лига (1538)
 Католическа лига (1609)
 Католическа Лига (САЩ)

Вижте също 
 Свещена лига